Les Petites Canailles, une série américaine de courts-métrages diffusés de 1922 à 1944 ;
 Les Petites Canailles, une série télévisée américaine diffusée de 1982 à 1983 ;
 Les Petites Canailles, un film franco-italien réalisé par Ruggero Deodato et sorti en 1992 ;
 Les P'tites Canailles, une émission de télévision française diffusée de 1998 à 2000.